Kōfu se poate referi la:

 Orașul Kōfu, o localitate în Japonia, în prefectura Tottori.
 Municipiul Kōfu, o localitate în Japonia, în prefectura Yamanashi.